John McCarthy puede referirse a:

 John McCarthy, científico y matemático estadounidense.
 John McCarthy, árbitro estadounidense de artes marciales mixtas.